Chosrawi ist:
 der Familienname von Abutorab Chosrawi
 der Familiennamen von Christina Khosrowi
 eine Gemeinde, Chosrawi (Kermānschāh), in der iranischen Provinz Kermānschāh an der Grenze zum Irak
 eine adjektivierte Form von Chosrau
 eine adjektivierte persische Form von türkisch Hüsrev
 siehe auch Chusrawiyya-Moschee